Prins Hermann Friedrich Fernando Roland af Leiningen (tysk: Hermann Friedrich Fernando Roland Prinz zu Leiningen; født 16. april 1963 i Toronto, Ontario) er en canadisk bankmand og tysk–bulgarsk prins, der er en yngre sønnesøn af den titulære fyrste  Karl af Leiningen, (som var den 6. fyrste af Leiningen i 1939–1946), og han er søn af prinsesse Maria Luisa af Bulgarien (søster til Bulgariens sidste konge (tsar) Simeon Sachsen-Coburg-Gotha, der senere blev landets premierminister).

Liv 
I 2015 arbejdede Hermann Leiningen for den multinationale Royal Bank of Canada. 

I 1987 giftede han sig med Deborah Cully (født 1961). Parret har tre døtre.

Forfædre

Moderens slægt 
Gennem sin mor er Hermann Leiningen dattersøn af den sidste bulgarske dronning Giovanna af Savoyen og tsar Boris 3. af Bulgarien. Han er også efterkommer af blandt andre Marie Louise af Bourbon-Parma, Ferdinand 1. af Bulgarien, Clémentine af Orléans, Robert 1. af Parma, Elena af Montenegro, Victor Emanuel 3. af Italien, Margherita af Savoyen og Umberto 1. af Italien.

Faderens slægt 
Gennem sin far er Hermann Leiningen sønnesøn af Maria Kirillovna af Rusland. Han er også efterkommer af andre tyske, russiske og britiske fyrstelige, blandt andre: Kirill Vladimirovitj af Rusland, Victoria Melita af Sachsen-Coburg og Gotha, Marie af Baden (1834-1899), Hermann af Hohenlohe-Langenburg, Vladimir Aleksandrovitj af Rusland, Marie af Mecklenburg-Schwerin (1854–1920), Alfred af Sachsen-Coburg og Gotha, Maria Alexandrovna af Rusland. Desuden er han tiptipoldesøn af kejser Aleksandr 2. af Rusland og regerende dronning Victoria af Storbritannien.

Referencer 

Fyrster fra Tyskland
Tyskere i 1900-tallet
Tyskere i 2000-tallet
Erhvervsfolk fra Canada